Akasha (आकाश, ākāśa) – termine sanscrito che significa "etere"
 Akasha – personaggio delle Cronache dei vampiri  di Anne Rice
 Akasha – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Akasha – gruppo musicale britannico
 Akasha – album di Masami Okui del 2009